La Neige de Noël, deuxième épisode de la série télévisée Brigade des mineurs diffusé en 1977 ;
 La Neige de Noël (Christmas Snow), dixième épisode de la saison 23 de South Park diffusé en 2019.